«Шпионка Хэрриет: Война блогов» () — канадско-американский фильм с Дженнифер Стоун в главной роли, премьера которого на канале Disney состоялась 26 марта 2010 года. Это вторая киноадаптация книг  «Шпионка Хэрриет», после  с одноимённым названием (в главной роли Мишель Трахтенберг). Фильм выпущен компанией .

Это первый фильм Дисней с 1997 года, который не имел звания Disney Channel Original Movie и первый фильм, выпущенный студией 9 Story Entertainment совместно с каналом Disney и канадскими каналами  и The Movie Network. Хотя, согласно официальному сайту студии Дисней, фильм указан в списке Оригинальных фильмов канала Дисней.

Сюжет 
Молодая писательница-блогер Хэрриет Уэлш (Дженнифер Стоун), хочет быть редактором школьного блога, и писать там свои зарисовки из жизни. Но её одноклассница Мэрион Хоуторн (Ванесса Морган) тоже хочет писать блог. Две девушки начинают соревноваться в том, кто станет официальным блогером в классе. Сначала всеобщее внимание привлекается к Мэрион, использующей популярный метод, который «всегда работает». Остаётся в тени Хэрриет, пишущая то, что знает, но то, что неинтересно другим. Послушав совета друзей и няни, она начинает писать о звезде и кумире всех девушек, Скандере, которого сама презирает. Так она сама становится шпионкой, постоянно выслеживая его действия. Потом она приукрашивает правду, написав что лично знакома с кумиром миллионов. Пытаясь проникнуть к врагу, она теряет собственных друзей и свою няню. После того как её видео с компроматом на Скандера попало во Всемирную Сеть, у её отца, продюсировавшего второй фильм про него, начинаются проблемы.
Но после всё проясняется, Хэрриет возвращает расположение друзей и няни и становится блогером класса.

В ролях 
 Дженнифер Стоун — Хэрриет Уэлш
 Джейн Иствуд — Стелла Эллсон
 Уэсли Морган — Скандер Хилл
 Ванесса Морган — Мэрион Хоуторн
 Александер Конти — Саймон Рокк
 Даг Мюррей — Роджер Уэлш
 Мелинда Шенкер — Джени Гиббс
 Кристин Бут — Кэтрин Голли
 Киана Мадейра — Рэйчел Хенесси
 Эйслинн Пол — Бет Эллен
 Шона МакДональд — Виолетта Уэлш
 Энн Тернболл — Кэнди Финч
 Кристи Энгус — Тиффани Сент-Джон
 Адам Чакрик — Престон Сент-Джон
 Дэнни Смит — Тим Джеймс
 Питер Муни — Лазар Джеймс
 Мартин Роач — Альфред Купер
 Крейг Браун — Стивен Джеймс
 Мэдисон Чиппарон — Поппи Мейлон

Саундтрек 
 «Summer Girl» — Stereos
 «You and Me» — Justin Blais
 «Time to Win» — Down With Webster

Выход за границей

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телефильмы на английском языке
Телефильмы США
Телефильмы Канады
Телефильмы 2010 года
Кинокомедии США
Кинокомедии Канады
Кинокомедии 2010 года
Молодёжные комедийные фильмы США
Молодёжные комедийные фильмы Канады
Фильмы о школьниках
Фильмы о Нью-Йорке
Фильмы о шпионах
Экранизации романов США